

Niemcy 
 Dietfurt – dzielnica Löffingen
 Dietfurt in Mittelfranken – dzielnica Treuchtlingen
 Dietfurt an der Altmühl – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Żnin

Zobacz też 
 Ditfurt
 Ditfurth